

Biografia
È il figlio di Alfredo Tena Garduño che ha giocato come difensore.

Carriera
Nel luglio 2011 viene convocato per il ritiro del , che successivamente decide di non tesserarlo.

Note

Collegamenti esterni